Mischritschtschja (ukrainisch ; russische Entsprechung Meschduretschje/Междуречье) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Autonomen Republik Krim, Stadtkreis von Sudak, siehe Mischritschtschja (Sudak)
 Dorf in der Oblast Iwano-Frankiwsk, Stadtkreis von Bolechiw, siehe Mischritschtschja (Bolechiw)